Кронрод — еврейская фамилия.

 Кронрод, Александр Семёнович (1921—1986) — советский математик.
 Кронрод, Яков Абрамович (1912—1984) — советский экономист.
 Кронрод, Яков Залманович (1909—1988) — советский военачальник, генерал-майор.